Ameziane est un prénom masculin berbère, ainsi qu'un patronyme berbère signifiant « le plus jeune de la famille » et ayant pour variante « Meziane ».

Prénom 
Ameziane est un prénom berbère.

Patronyme 

  ;
 Mohand Améziane (1859-1912), résistant marocain, amghar des Aït Bou Ifrour dans le Rif ;
 Sellam Ameziane (vers 1925-1996), dirigeant de la révolte du Rif de la fin des années 1950 ;
 Sami Ameziane, connu comme comte de Bouderbala (1979-), humoriste français.

Notes et références